Klaus Dittrich ist der Name folgender Personen:

* Klaus Dittrich (Informatiker) (1950–2007), deutscher Informatiker
 Klaus Dittrich (Manager) (* 1955), deutscher Manager und ehemaliger Politiker

Siehe auch:
 Claus Dittrich (* 1939), deutscher Handwerksfunktionär
 Klaus Dietrich